Humlebæk (plaats), plaats in Denemarken
 Humlebæk (parochie), parochie in Denemarken